Seleção dos Escritos do Báb são excertos dos trabalhos notáveis do Báb, o Precursor da Fé Bahá'í. Foi compilado e publicado em 1976 pela Casa Universal de Justiça. Tradução completa e oficial deste livro: Seleção dos Escritos do Báb, Editora Bahá'í do Brasil, 1a edição: 1978.

Textos bahá'ís